Joan Ponç o Joan Pons (Palma, ca 1445 – ?), bisbe d'Elvas (1504)
 Joan Ponç i Bonet (Barcelona, 1928 – St-Paul-de-Vence, 1984), artista plàstic